Warren Ellis kan syfta på:

* Warren Ellis (född 1965), australisk musiker och kompositör
 Warren Ellis (född 1968), brittisk serieskapare